Arianna puede referirse a:

Personas

 Arianna Huffington (n. 1950), escritora y columnista estadounidense. 
 Arianna (n. 1957), cantante y actriz mexicana.
 Arianna Savall (n. 1972), soprano, compositora y arpista española.
 Arianna Puello (n. 1977), compositora, rapera y actriz española. 
 Arianna Armani (n. 1987), actriz porno estadounidense.
 Arianna Errigo (n. 1988), esgrimista italiana.
 Arianna Vanderpool (n. 1990), nadadora de Bahamas.

Otros

 L'Arianna (1608), ópera del compositor italiano Claudio Monteverdi.
 Arianna (1726), trama escénico con música de Benedetto Marcello (1686-1739) y libreto de Vincenzo Cassani.
 Arianna in Creta (1734), ópera seria compuesta pr Georg Friedrich Handel.